Almeloveen ist der Familien- oder Beiname von:

 Jan van Almeloveen, niederländischer Radierer und Maler gegen Ende des 17. Jahrhunderts
 Theodoor Jansson ab Almeloveen (1657–1712), niederländischer Arzt, Philologe und Medizinhistoriker